Tenisový turnaj ATP Open 13 2010 se konal ve dnech 15. – 21. února v francouzském Marseille v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činily 512 750 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
První 4 nasazení hráči měli v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
Open 13
Tenis ve Francii v roce 2010
ATP World Tour 2010